Рекет — вимагання, яке зазвичай має форму організованої злочинності із застосуванням погроз, жорстокого насильства, взяття заручників.
 Рекет (фільм, 1927) — американський чорно-білий німий художній фільм.
 Racket — мова програмування, діалект Scheme, раніше відомий як PLT Scheme.